Un heraion è un luogo di culto dedicato alla dea greca Era. Hanno questo nome numerosi santuari della Grecia antica, dall'epoca arcaica a quella ellenistica, collocati in tutto il bacino del Mediterraneo.

Heraion in Grecia 
Heraion di Samo,
Heraion di Hera Limenia, nel villaggio di Perachora, presso Corinto
Heraion di Hera Acraia, a Corinto
Heraion di Olimpia, ad Olimpia
Heraion di Argo, ad Argo

Heraion in Italia

Magna Grecia 
Heraion alla foce del Sele, santuario presso Paestum
Heraion detto "basilica" di Paestum
Heraion detto "di Nettuno" a Paestum
Heraion di Metaponto, meglio note come Tavole Palatine
Heraion di Hera Lacinia, a capo Colonna, presso Crotone

Sicilia 
Heraion di Selinunte
Heraion di Agrigento